ACI est un sigle qui peut signifier : 
 Action catholique des milieux indépendants ;
 Académie commerciale Internationale ;
 Airports Council International, le Conseil international des aéroports ;
 Alliance coopérative internationale ;
 analyse en composantes indépendantes ;
 anti-corrosion intégrale, un système de protection des chauffe-eau contre les eaux agressives ou calcaires ;
 Application Centric Infrastructure, une solution de provisionnement de réseau informatique développée par Cisco ;
 Association action communes internationales ;
 Association des chaînes indépendantes, un groupe d'intérêt français de chaînes indépendantes ;
 Association cartographique internationale, fondée 1959 à Berne en Suisse ;
 Atelier chantier d'insertion, structure d'insertion par l'activité économique en France ;
 Auteur-compositeur-interprète, chanteur qui compose les paroles et la musique des chansons qu’il interprète ;
 Automobile Club d'Italia.

ACI est un code qui peut signifier : 
  ;
 .

Cinéma 
 Aci, film réalisé par Yilmaz Güney, sorti en 1971